Chang’anying kan syfta på följande platser:

Kina 

 Chang'anying (ort), Hunan, 
 Chang'anying (socken), Hunan, 

Robotskapade Kinaförgreningar